Felda ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:
 Felda (Ohm), rechter Zufluss der Ohm nach Nieder-Gemünden (Gemünden), Vogelsbergkreis, Hessen
 Felda (Werra), linker Zufluss der Werra nach Dorndorf (Krayenberggemeinde), Wartburgkreis, Thüringen
 Groß-Felda, Ortsteil der Gemeinde Feldatal, Vogelsbergkreis, Hessen

Felda bezeichnet
 Felda Rhön, zeitweilig gebrauchte Marke der Porzellanmanufaktur Lengsfeld

Siehe auch:
 FELDA